Раденко:
 Раденко, Анатолий Григорьевич — советский и украинский футболист, тренер.
 Раденко, Пётр Никифорович — депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда.